ORP „Odważny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Odważny” – ścigacz okrętów podwodnych projektu OD-200 z lat 40. XX wieku, eks radziecki MO-370
 ORP „Odważny” (458) – kuter torpedowy projektu 664 z lat 70. XX wieku, zachowany jako eksponat w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów